La sigla NS/NC puede referirse a:
 No sabe/No contesta, término empleado en encuestas, frecuentemente en su forma abreviada NS/NC;
 No sabe/no contesta, película argentina dirigida por Fernando Musa en el año 2002.
 No sabe, no contesta, concurso de televisión de España emitido por La Sexta en el año 2006.